Александра Волкова:
 Волкова, Александра Акимовна (Чвилёва; 1928 — ?) — советский учёный, лауреат Ленинской премии.
 Волкова, Александра Павловна (1903—1994) — доярка, Герой Социалистического Труда.